(4250) Перун () — типичный астероид главного пояса, который был открыт 20 октября 1984 года чешским астрономом Зденькой Вавровой в обсерватории Клеть и назван в честь славянского бога грома и молний Перуна.

См. также 
 Список астероидов (4201—4300)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 2 до 40 км
Названия астероидов из славянской мифологии